Hoffsten kan avse:
Albert Hoffsten
Claes Hoffsten
Gunnar Hoffsten
Lars Hoffsten
Louise Hoffsten
Olof Hoffsten
Rut Hoffsten